Der Begriff Otto-Katalog bezeichnet:
 den Katalog des Otto-Versands
 in Anlehnung daran ein Paket von Sicherheitsgesetzen von Bundesinnenminister Otto Schily